Chris Lindberg (né le  à Fort Frances dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. 

Lors des Jeux olympiques d'hiver de 1992, il remporte la médaille d'argent.

Biographie

Statistiques

En club 

|-
| 1985-1986||Bruins d'Estevan||SJHL||60 ||30 ||38 ||68 ||110 ||15 ||5 ||14 ||19 ||6
|-
| 1986-1987||Bruins d'Estevan||SJHL || || || || || || || || || ||
|-
| 1987-1988||Université de Minnesota-Duluth||WCHA||35||12||10||22||36||-||-||-||-||-
|-
|-
| 1988-1989||Université de Minnesota-Duluth||WCHA||36||15||18||33||51||-||-||-||-||-
|-
| 1989-1990||Lancers de la Virginie||ECHL||26||11||23||34||27||4||0||3||3||2
|-
| 1989-1990||Whalers de Binghamton ||LAH||32||4||4||8||36||-||-||-||-||-
|-
| 1990-1991||Équipe du Canada||International||55||25||31||56||53||-||-||-||-||-
|-
| 1990-1991||Indians de Springfield ||LAH ||1||0||0||0||2||1||0||0||0||0
|-
| 1991-1992||Équipe du Canada ||International||56||33||35||68||63||-||-||-||-||-
|-
| 1991-1992||Flames de Calgary ||LNH||17||2||5||7||17||-||-||-||-||-
|-
| 1992-1993||Flames de Calgary ||LNH||62||9||12||21||18||2||0||1||1||2
|-
| 1993-1994||Nordiques de Québec ||LNH||37||6||8||14||12||-||-||-||-||-
|-
| 1993-1994||Aces de Cornwall ||LAH ||23||14||13||27||28||13||11||3||14||10
|-
| 1994-1995||Krefeld Pinguine ||DEL||42||25||41||66||103||15||4||10||14||20
|-
| 1995-1996||Krefeld Pinguine ||DEL||49||21||35||56||96||6||6||8||14||8
|-
| 1996-1997||Krefeld Pinguine ||DEL||47||37||35||72||129||3||0||1||1||6
|-
| 1996-1997||Grasshopper Club Zürich|| LNB||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 1997-1998||Krefeld Pinguine ||DEL||15||2||7||9||33||-||-||-||-||-
|-
| 1997-1998||Griffins de Grand Rapids ||LIH||18||8||14||22||25||-||-||-||-||-
|-
| 1997-1998||EV Zoug||LNA ||2||1||1||2||0||17||6||15||21||22
|-
| 1998-1999||SC Rapperswil-Jona||LNA||43||22||28||50||114||5||1||2||3||4
|-
| 1999-2000||Équipe du Canada||International||9||6||2||8||8||-||-||-||-||-
|-
| 1999-2000||ZSC Lions||LNA||22||5||8||13||62||-||-||-||-||-
|-
| 2000-2001||HC Lugano||LNA||19||9||8||17||22||13||3||5||8||42
|-
| 2001-2002||HC Olten||LNB||7||6||6||12||12||-||-||-||-||-
|-
| 2001-2002||Genève-Servette HC||LNB ||3 ||2 ||2 ||4 ||4 ||5 ||3 ||4 ||7 ||4
|-
| 2002-2003||HC Ajoie ||LNB||37||21||35||56||152||5||2||1||3||14
|-
| 2003-2004||EC VSV||EBEL||23||7||21||28||28||-||-||-||-||-
|-
| 2004-2005||Nippon Paper Cranes|| Asia League||29 ||13 ||32 ||45 ||76 ||8 ||6 ||1 ||7 ||12

|116||17||25||42||47||2||0||1||1||2

Au niveau international 

|-
|1992 || align=left| || align=left|Jeux olympiques ||8 ||1 ||4 ||5 ||4 ||align=left| Médaille d'argent
|-
|1992 || align=left| Canada || align=left|Championnat du monde ||5 ||1 ||0 ||1 ||8 ||align=left| place

Palmarès 
 Médaille d'argent aux Jeux olympiques d'Albertville en 1992

Références 

Naissance en avril 1967
Naissance en Ontario
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Médaillé d'argent olympique canadien
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de hockey sur glace des Bulldogs de Minnesota-Duluth
Joueur des Bruins d'Estevan
Joueur des Lancers de la Virginie
Joueur des Whalers de Binghamton
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Aces de Cornwall
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur du GCK Lions
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LIH)
Joueur du EV Zoug
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du ZSC Lions
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Olten
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Ajoie
Joueur du EC Villacher SV
Joueur des Nippon Paper Cranes
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992